Сезон 1973/1974 являлся 7-м сезоном Американской баскетбольной ассоциации, который начался 10 октября 1973 года. Регулярный сезон в том году закончился 28 марта, MVP которого был признан форвард клуба «Нью-Йорк Нетс» Джулиус Ирвинг. Игры плей-офф начались 29 марта и закончились 10 мая 1974 года, когда «Нетс» обыграли в пятой игре финальной серии до четырёх побед команду «Юта Старз», а MVP плей-офф вновь был признан Джулиус Ирвинг. Наставники «Кентукки Колонелс» и «Юта Старз», Бэйб Маккарти и Джо Маллэни, были признаны тренерами года, а центровой «Сан-Антонио Спёрс», Свен Нэйтер, — новичком года.

Значительные события

Межсезонья 
До начала старта в Восточном дивизионе произошли изменения: «Даллас Чеперрелс» переехал и стал называться «Сан-Антонио Спёрс».

АБА и НБА продолжили проводить предсезонные выставочные матчи между своими командами. Клубы АБА выиграли 15 матчей из 25, а команды НБА побеждали 10 раз. Среди этих встреч самой результативной игрой стал матч между «Нью-Йорк Нетс» и «Кэпитал Буллетс», в которой первые победили со счётом 127:121. В составе «Нетс» Ирвинг набрал 42 очка, а в составе «Буллетс» Уэзерспун записал на свой счёт 31 очко.

Регулярного сезона 
7-й матч всех звёзд был сыгран 30 января 1974 года в Норфолке. Команда Восточного дивизиона победила со счётом 128:112 звёзд «Запада». MVP матча всех звёзд стал Артис Гилмор из «Кентукки Колонелс», который набрал 18 очков и сделал 13 подборов.

Регулярный чемпионат 

 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей, ОЛП = Отставание от лидера по победам

Плей-офф 

В Западном дивизионе все пять команд вышли в плей-офф, так как «Сан-Диего Конкистадорс» и «Денвер Рокетс» закончили регулярку с одинаковыми показателями (37 побед при 47 поражениях), поэтому для определения обладателя четвёртого места была организована дополнительная игра, которая также считалась матчем плей-офф. Этот матч прошёл 29 марта 1974 года в Денвере (штат Колорадо) на арене «Денвер Одиториум» и закончилась разгромной победой «Конкистадорс» со счётом 131-111. Аналогичная ситуация произошла и в сезоне 1970/1971 годов, когда клубы «Техас Чеперрелс» и тот же «Денвер Рокетс» также завершили турнир с равными числами в графе выигрышей и проигрышей (30-54).

Статистика

Основные показатели

Другие показатели

Реализация бросков

Награды по итогам сезона 
 Самый ценный игрок регулярного сезона: Джулиус Ирвинг (Нью-Йорк Нетс)
 Самый ценный игрок плей-офф: Джулиус Ирвинг (Нью-Йорк Нетс)
 Тренер года: Бэйб Маккарти (Кентукки Колонелс) и Джо Маллэни (Юта Старз)
 Новичок года: Свен Нэйтер (Сан-Антонио Спёрс)

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Джулиус Ирвинг (Нью-Йорк Нетс)
 Ф Джордж Макгиннис (Индиана Пэйсерс)
 Ц Артис Гилмор (Кентукки Колонелс)
 З Джимми Джонс (Юта Старз)
 З Мэк Кэлвин (Каролина Кугарз)

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Дэн Иссл (Кентукки Колонелс)
 Ф Вилли Уайз (Юта Старз)
 Ц Свен Нэйтер (Сквайрз / Спёрс)
 З Рон Бун (Юта Старз)
 З Луи Дампьер (Кентукки Колонелс)

 Сборная всех звёзд защиты:
 Ф Вилли Уайз (Юта Старз)
 Ф Джулиус Кей (Денвер Рокетс)
 Ц Артис Гилмор (Кентукки Колонелс)
 З Майк Гейл (Колонелс / Нетс)
 З Тед Макклейн (Каролина Кугарз)
 З Фатти Тэйлор (Вирджиния Сквайрз)

 Сборная новичков:
 Ф Ларри Кенон (Нью-Йорк Нетс)
 Ф Майк Грин (Денвер Рокетс)
 Ц Свен Нэйтер (Сквайрз / Спёрс)
 З Джон Уильямсон (Нью-Йорк Нетс)
 З Бо Ламар (Сан-Диего Конкистадорс)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

АБА по сезонам
АБА в сезоне 1973/1974